

Geografia 
 Akasaka – quartiere di Minato, Tokyo, Giappone
 Akasaka – stazione della metropolitana di Tokyo situata a Minato
 Akasaka – stazione della metropolitana di Fukuoka situata a Chūō-ku
 Akasaka – ex città situata nel distretto di Aikawa, Okayama, Giappone
 Akasaka-mitsuke – stazione della metropolitana di Tokyo situata a Minato
 Stazione di Bingo-Akasaka – stazione ferroviaria di Fukuyama, Hiroshima, Giappone
 Akasaka Sacas – complesso di edifici in Akasaka, Minato, Tokyo, Giappone
 Palazzo di Akasaka – edificio governativo situato ad Akasaka, Minato, Tokyo, Giappone

Persone 
 Mari Akasaka – scrittrice giapponese

Videogiochi 
 Akaneiro ni somaru saka – visual novel giapponese del 2007